Заковряжино — село в Сузунском районе Новосибирской области России. Административный центр Заковряжинского сельсовета.

География 
Площадь села — 249 гектаров.

История 
Согласно справочной книге по Томской Епархии за 1914 год, в 1882 году в с. Заковряшинском (ныне — с. Заковряжино) была построена деревянная однопрестольная церковь во Имя Святой Живоначальной Троицы. В 1892 году в селе была открыта церковно-приходская школа.
Распоряжением Облисполкома № 394 от 20 ноября 1940 г. церковь была закрыта и впоследствии переоборудована под школу. Фактически, церковь была снесена, и рядом с ней на её территории была построена школа.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год есть одно учреждение здравоохранения и одно учреждение образования. Также имеется детский сад, ООО «Заковряжинское» и колхоз имени Калинина, дом культуры. Пять торговых точек: «Улыбка», «Хороший», и другие.

Примечания 

Населённые пункты Сузунского района